Pompon, boule en laine sur un bonnet ou un képi.

Patronyme 

 Gustave-Léonard Pompon (1823-1894), préfet français ;
 François Pompon (1855-1933), sculpteur animalier français.

Pseudonyme 

 Pompon (1929-2001), humoriste français.

Titres 

 Modeste et Pompon (1955-2006), série de bande dessinée franc-belge d’André Franquin.